Huancavelica – miasto w Peru
 Huancavelica – region Peru
 Huancavelica – rzeka w Peru